Testdroid è un insieme di prodotti per lo sviluppo e il test di software mobile dell'azienda Bitbar Technologies Limited.

Azienda 
Bitbar è un'azienda fondata nel 2009 da Marko Kaasila che ricopre il ruolo di amministratore delegato e i suoi uffici si trovano a Cambridge, Breslavia, Oulu.  

Nel 2013, Bitbar ha aperto nuovi uffici a San Francisco, Helsinki e Wrocław. Nell'aprile 2013 è stato annunciato un investimento di 3 milioni di dollari da parte di Creathor Ventures, DFJ Esprit, Finnvera Venture Capital, TEKES finlandese e Qualcomm.  Gli investitori sono stati attratti da alcuni clienti dell'azienda, tra cui Google, Facebook, LinkedIn, Flipboard, Pinterest ed eBay 

Nel maggio 2014, una ricerca dell'azienda ha scoperto diversi aspetti che frammentano l'ecosistema Android per sviluppatori e utenti. 

Nel settembre 2014, l'azienda ha abilitato l'accesso gratuito ai dispositivi Android basati su Intel Atom per applicazioni mobili.

Prodotti 
Testdroid  comprende tre diversi prodotti: Testdroid Cloud, Testdroid Recorder e Testdroid Enterprise. Testdroid fornisce un'interfaccia di programmazione dell'applicazione tramite softwaer open-source disponibile su GitHub .  

Testdroid Cloud contiene dispositivi Android  e iOS, alcuni dei quali sono disponibili per gli utenti.  Testdroid Cloud consente agli utenti di eseguire test contemporaneamente su un servizio basato su cloud. 

Testdroid Recorder è uno strumento per sviluppatori e tester per la registrazione delle azioni dell'utente e la produzione di casi di test basati su JUnit su applicazioni e giochi mobili.  Testdroid Recorder è disponibile nel marketplace di Eclipse. 

Testdroid Enterprise è un software server per la gestione di test automatizzati su più dispositivi Android e iOS, che supporta il sistema di compilazione Gradle .

Testdroid è apparso a Google I/O nel 2012 e nel 2013.

Note

Collegamenti esterni 
 

Software